Eyserbeck ist der Nachname mehrerer Personen:

Johann August Eyserbeck (1762–1801), deutscher Hofgärtner
Johann Friedrich Eyserbeck (1734–1818), deutscher Hofgärtner